Иван Сорокин:
 Сорокин, Иван Алексеевич (1912—1998) — танкист, Герой Советского Союза.
 Сорокин, Иван Андреевич (род. 1932) — бригадир колхоза, Герой Социалистического Труда. 
 Сорокин, Иван Васильевич (1922—2004) — народный художник России.
 Сорокин, Иван Евдокимович (1934—1974) — советский футболист.
 
 Сорокин, Иван Евдокимович (1934—1974) —  советский футболист. 
 Сорокин, Иван Лукич (1884—1918) — Главнокомандующий Красной армии Северного Кавказа. Командующий 11-й Красной армией.
 Сорокин, Иван Максимович (1833—1917) — профессор судебной медицины и токсикологии в Императорской Военно-медицинской академии.
 Сорокин, Иван Михайлович (в монашестве Илиан; 1883—1971) — схиархимандрит, игумен Пантелеимонова монастыря на Афоне.
 Сорокин, Иван Петрович (1919—1977) — советский танкист, Герой Советского Союза.
 Сорокин, Иван Семёнович (1910—1986) — русский советский живописец и педагог, лауреат Сталинской премии.
 Сорокин, Иван Фёдорович (1919—1983) — советский лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.

 Сорокин, Иван — депутат, член Учредительного собрания. Примечания